Otreppe est un hameau de la section de Bierwart, dans la commune de Fernelmont, en Région wallonne, dans la province de Namur, en Belgique. Il fait partie de la région naturelle de Hesbaye. Une rue ainsi qu'une ferme portant son nom y signalent sa présence.

Ce hameau a donné son nom à la Maison d'Otreppe, lignée féodale qui y tenait la seigneurie au Moyen-âge, ainsi qu'à la famille d'Otreppe de Bouvette qui en descend et qui subsiste toujours aujourd'hui en Belgique.

L'historien C. Maillen a consacré un ouvrage à l'histoire de ce village, "Histoire de Bierwart-Otreppe", en 1926.

Patrimoine 
Outre la Ferme d'Otreppe, déjà citée au  mais reconstruite au , le cimetière d'Otreppe comporte encore une pierre tombale de 1362 ainsi qu'un très beau calvaire du .

Références 

Fernelmont